Filip este un nume de familie și prenume. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 August Filip (1897–1955), avocat și politician român.
 Vasile Filip (1900–1983), violonist, profesor și compozitor român.  
 Stelian Filip (1924–2010), poet și prozator român.
 Gheorghe Filip (n. 1932), om de stat român, primar de Iași (1965–1967).
 Iulius Filip (n. 1947), dizident anticomunist și fost deținut politic român. 
 Florin Gheorghe Filip (n. 1947), inginer român.
 Iulian Filip (n. 1948), poet, scriitor, dramaturg și folclorist român basarabean. 
 Niculae Filip (n. 1948), deputat român.
 Viorela Filip (n. 1951), interpretă, compozitoare și textieră de muzica ușoară română.
 Petru Filip (n. 1955), inginer și politician român, primarul de Oradea (1992–1996 și 2000–2007).
 Felicia Filip (n. 1959), soprană română.  
 Ralu Filip (1959–2007), jurist și jurnalist român.  
 Tania Filip (n. 1959), actriță română.
 Pavel Filip (n. 1966), inginer și politician moldovean, prim-ministru al Republicii Moldova (2016–2019).  
 Lăcrămioara Filip (n. 1973), gimnastă română.
 Ioan Filip (n. 1989), fotbalist român. 
 Lucian Filip (n. 1990), fotbalist român. 
 Steliano Filip (n. 1994), fotbalist român.